Steinbeis ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Steinbeis (* 1974), deutscher Kultur- und Musikmanager
 Ferdinand von Steinbeis (1807–1893), deutscher Wirtschaftspolitiker
 Maximilian Steinbeis (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Otto von Steinbeis (1839–1920), deutscher Unternehmer

Steinbeis steht zudem für:
 Steinbeis-Stiftung
 Steinbeis-Hochschule Berlin
 Steinbeisbahn

Siehe auch:
 Steinpeiss, steirisches und niederösterreichisches landständisches Adelsgeschlecht
 Martin Steinpeiss  (* vor 1476; † 14. Juli 1527 in Wien), österreichischer Arzt in Wien, Medizinprofessor und Dekan an der Universität Wien 
 Steinbeißer (Familienname), auch Steinpeiss(er)